

Étymologie 
Issu du germanique berht, signifiant « brillant » et « illustre » ainsi que  du préfixe d'intensité hun. Humbert signifie « Le très illustre ».

Nom de souverains 
 , dit Humbert aux Blanches Mains, (né entre 970 et 980 et mort entre 1042 et 1048), fondateur de la dynastie des Humbertiens à l'origine de la Maison de Savoie
 Humbert de Coligny (fin du -début), seigneur de Coligny et du Revermont
 Humbert, mort en , est un prélat français  du , archevêque d'Embrun
  (1844-1900), roi d'Italie de 1878 jusqu'à sa mort
  (1904-1983), roi d'Italie du  au 

 , dont :
 Humbert, à l'origine de la dynastie des Humbertiens connus plus tard comme comtes de Savoie, à l'origine de la maison de Savoie ;

Patronyme 

 Alphonse Humbert (1844-1922), journaliste et homme politique français ;
 Ashley Humbert (1982-), coureur cycliste australien ;
  ;
  ;
 Claas Hugo Humbert (1830-1904) romaniste franco-allemand ;
 David Pierre Giottino  Humbert de Superville (1770-1849), écrivain et dessinateur hollandais ;
 Denise Humbert, archiviste et paléographe française, fille de Maurice Humbert ;
 Élie G. Humbert (1925 - 1990), enseignant à l'Université , psychanalyste, membre de la S.F.P.A..- A.I.P.A. ;
 Fabrice Humbert (1970 ?-), écrivain français ;
 Ferdinand Humbert ou Jacques Ferdinand Humbert (1842-1934), peintre français ;
 François Louis Humbert, (1725-1796), général français de la Révolution française ;
 Georges Louis Humbert (1852-1921), général lors de la Première Guerre mondiale ;
 Gustav Humbert (1950-), ancien patron d’Airbus ;
 Henri Jean Humbert (1887-1967), botaniste français ;
 Jacques Humbert (1893-1993), militaire français de la Première et de la Seconde Guerre mondiale ;
  ;
 Jean Joseph Amable Humbert (1767-1823), général français de la Révolution française ;
 Jean-Bénédict Humbert (1749-1819), homme politique et révolutionnaire suisse ;
 Jean-François Humbert de Girecourt (1663-1754), homme politique lorrain ;
 Jean-François Humbert (1952-), homme politique français, sénateur du Doubs (UMP) ;
 Jean-François Sylvestre Humbert (1781-1821), général français de la Révolution française ;
  (1895-1975), général français ;
 Jean Nicolas Humbert de Fercourt (1751-1823), général de Napoléon, baron d'empire et officier de la Légion d'honneur ;
 Léonie Humbert-Vignot (1878-1960), artiste peintre française ;
 Magali Humbert-Faure (1972-), cycliste française ;
 Marcelle Humbert (1885-1915), compagne de Picasso à partir de 1911 ;
 Marie-Thérèse Humbert (1940-), écrivain français ;
 Maurice  Humbert (1878-1918), architecte parisien, fils de Pierre Humbert ;
 Pascal Humbert est un bassiste français ;
 Paulette Humbert (1904-1994), peintre et illustratrice française ;
  ;
 Sébastien Humbert (1750-1835), homme politique français ;
 Thérèse Humbert (1856-1918), cerveau d'une escroquerie financière en France ;
 Ugo Humbert (1998-), joueur de tennis français ;
 Vincent Humbert (1981-2003), tétraplégique français qui sera au centre d'un débat sur l'euthanasie après que sa mère eut versé un produit toxique dans sa perfusion.

Prénom

Saints et bienheureux 
 Saint Humbert de Maroilles (mort en 681), premier abbé de l'abbaye de Maroilles dans le Nord, fêté le 25 mars.
 Le bienheureux Humbert (mort en 1148), moine à la Chaise-Dieu en Auvergne puis abbé d'Igny en Franche-Comté (fêté le 7 décembre).
 Le bienheureux  (1136-1188), comte de Savoie.

Prélats 
 Humbert  d'Albon (), évêque de Grenoble.
 Humbert II d'Albon (), évêque de Grenoble.
 Humbert de Grammont (), évêque de Genève.
 Humbert  d'Albon (), archevêque de Vienne.
 Humbert II (), archevêque de Vienne.
 Humbert (), archevêque d'Embrun.
 Humbert de Villette (), évêque d'Aoste.
 Humbert II de Villette  (/81), archevêque de Tarentaise.

Autres personnes 
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour : le prénom Humbert.

Toponyme 

 Humbert, commune du Pas-de-Calais.

Voir aussi 
 , 
 Famille Humbert

Notes et références 

Patronyme allemand
Patronyme lorrain